Primus inter pares () — латинское клише, буквально означающее «первый среди равных».

Обозначает самого старшего человека в группе людей, имеющих одинаковую (аналогичную) должность или такой же статус.

Считается, что так называли Цезаря в Древнем Риме. Он был первым среди равных, таких же достойных граждан Рима, любой из которых мог быть цезарем.

По другой версии, Октавиан Август первым носил титул принцепса, означавший «первый среди равных» и позволявший первым высказывать своё мнение на заседаниях сената.

В современных государствах термин применяется к президенту Швейцарии, который формально не является главой государства (таковым является коллективно правительство) и не имеет полномочий отдавать руководящие распоряжения остальным членам правительства, являясь «первым среди равных».

Одной из причин Великого раскола на самостоятельные Восточную и Западную церкви было нежелание средневековых римских пап считать себя всего лишь первыми среди равных в пентархии.

В Православии выражение применяется по отношению к патриарху, являющемуся первым среди равных епископов, а также по отношению к Константинопольскому патриарху, как первому среди равных глав поместных церквей.

В литературе 
 Девиз из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (1945) «Все равны, но некоторые равнее других» — вариант этой фразы.

Примечания

Ссылки 
 Цивилизация древнего Рима
 Православная энциклопедия «Азбука веры»: Каковы причины раскола между Церквями? Что такое православие? — Петр А.Бориц

Латинские фразы и выражения